Macheco de Prémeaux ist der Familienname folgender Personen:

* Jean-Chrétien de Macheco de Prémeaux (1697–1771), französischer Geistlicher, Bischof von Périgueux
 Jean-François de Macheco de Prémeaux (1692–1752), französischer Geistlicher, Bischof von Couserans